Felip de Borgonya dit Felip Monsieur (1323 - Agulhon, 1346), infant de Borgonya i comte d'Alvèrnia i Boulogne (1338-1346).
 Felip I de Borgonya dit «Felip de Rouvre» (Rouvres-en-Plaine, Dijon, 1345 - castell de Rovre, 1361), comte de Borgonya i Artois (1347-1361); d'Alvèrnia i Boulogne (1360-1361) i duc de Borgonya (1349-1361) 
 Felip II de Borgonya dit «l'Ardit» (Pontoise, 1342 - Halle, 1404), príncep de França i duc de Borgonya (1363-1404), Limburg (1396-1404); Touraine (1360-1363); comte de Nevers (1384-1385), Rethel (1384-1393); de Charlorais (1390-1404), Borgonya, Flandes i d'Artois (1384-1404) 
 Felip III de Borgonya dit «el Bo» (Dijon, 1396 - Bruges, 1467), comte de Flandes, Artois i Borgonya, duc de Borgonya (1419 -1467) i de Brabant i Limburg (1430-1467).
 Felip de Borgonya (bisbe) (1464-1524), -fill il·legítim de Felipe III de Borgonya «el Bo»-, bisbe d'Utrecht.